(17?-18?), maire de Louvain de 1800 à 1808 ; 
 Charles-Auguste de Bériot (1802-1870), compositeur et violoniste belge ;
 Charles Wilfrid de Bériot (1833-1914), pianiste et compositeur français ;
 Louis Bériot (1939-2019), journaliste, écrivain, scénariste et producteur de télévision français ;
 Olivier Bériot (1962-), costumier français.